

Geografia
 Hase – fiume della Germania
Hase – villaggio facente parte della città di Ina nella prefettura di Nagano, Giappone

Persone

Hase
 Dagmar Hase (1969) – ex nuotatrice tedesca
 Yurina Hase (1979) – doppiatrice giapponese

von Hase
 Paul von Hase (1885-1944) – generale tedesco

Altro
 Hase – cratere lunare

Altri progetti